koalicja państwowa – sojusz państw zawarty dla osiągnięcia wspólnego celu
 koalicja rządowa – porozumienie partii politycznych w celu utworzenia nowego rządu
 koalicja wojskowa
 koalicja wyborcza – w celu wspólnego wzięcia udziału w wyborach

 Nazwy własne
 Koalicja – blok partii centroprawicowych działających w Australii